MMT steht für:

 Modern Monetary Theory, eine Strömung des Postkeynesianismus, in der die Analyse des Geldsystems zentral ist
 Multiple/Magnum Mirror Telescope, ein Spiegelteleskop in Arizona
 Miqtzat Ma'ase ha-Tora, eine Schrift aus Qumran, siehe 4QMMT
 MultiMode-Getriebe
 (Methylcyclopentadienyl)mangantricarbonyl, ein Benzin-Additiv, das die Oktanzahl anstelle von Bleizusätzen erhöht.

MMT